Hat ou un de ses dérivés est un nom qui peut correspondre à : 
 Hat, un village en Azerbaïdjan ;
 The Hat, un restaurant rapide sud-californien ;
 Hats, un parti durant l'Ère de la Liberté en Suède ;
 lac Hat, un lac en Californie ;
 Hat Mountain, une montagne de Californie.

HAT est un acronyme qui peut désigner : 
 , le régime politique en place à Madagascar depuis 2009 ;
 , un constructeur aéronautique grecque ;
 Help authoring tool (en français, outil de conception d'une aide en ligne), un type de logiciel utilisé pour créer des manuels d'aide en ligne ;
 Human Airway Trypsin-like protease, une protéase à sérine récemment identifiée, en cause dans certaines pathologie (Fibrose pulmonaire idiopathique par exemple) ; 
 histone acétyltransférase, une enzyme qui acétyle les résidus lysine sur les histones ;
 milieu HAT, un milieu de culture utilisé en microbiologie et en immunologie ;
 HATNet (Hungarian Automated Telescope Network), un réseau de six petits télescopes charger de détecter et de caractériser des exoplanètes.

HAt est la formule chimique de l'astature d'hydrogène.

hat est un code qui peut désigner :
 créole haïtien, une langue, selon le code des langues ISO 639-3.